Љиљана Крстић (Крагујевац, 31. октобар 1919 — Београд, 12. април 2001) била је српска позоришна и филмска глумица.

Биографија 
Рођена је 31. октобра 1919. године у Крагујевцу, од оца Марка, професора доктора филозофије, и мајке Десанке, домаћице. По националности је била Српкиња православне вероисповести. Дипломирала је 1943. године на позоришном одсеку на Музичкој академији у Београду и апсолвирала на Правном факултету такође у Београду. Говорила је руски језик и користила се француским и енглеским.
Удала се за Миливоја Тодоровића, архитекту, са којим има кћерку Невену, новинарку.

Умрла је 12. априла 2001. године у Београду у 82. години.

Каријера 
Љиљана је била члан Југословенског драмског и Београдског драмског позоришта. Била је и професор глуме на Позоришној академији у Београду. 
Већи део своје каријере је провела у Атељеу 212, гостовала је са екипама „Атељеа 212“ и Југословенског драмског позоришта у Софији, Букурешту, Москви, Лењинграду, Њујорку, Фиренци... Са великим успехом наступала је на радију, филму и телевизији.

Имала је лице, покрете и глас обичног човека. Љуба Тадић је за њу рекао да је велика глумица, али да ни он не може да је дефинише. Живела је тихо и повучено. Добила је 1995. године највеће глумачко признање, награду Добричин прстен.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те ▲
|-
| 1954. || Сумњиво лице || Циганка гатара (као Љ. Крстић)
|-
| 1959. || Осма врата || Служавка Марица
|-
| 1959. || Ветар је стао пред зору || Сидина мајка
|-
| 1959. || Три Ане || Службеница у Црвеном Крсту (као Љ. Крстић)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те ▲
|-
| 1961. || Песма || Настојница зграде
|-
| 1961. || Јерма ТВ филм || /
|-
| 1962. || Степа ||Л Остесса	
|-
| 1962. || Прозван је и пето-3 || Мирчетова мајка
|-
| 1963. || Златни прсти ТВ филм || /
|-
| 1963. || Сунчано са кишом ТВ филм || /
|-
| 1964. || Хм ТВ филм || /
|-
| 1965. || Маестро ТВ филм || /
|-
| 1965. || Тај дуги, дуги пут ТВ филм || /
|-
| 1965. || Корени ТВ филм || /
|-
| 1965. || Како стоји ствар ТВ филм || /
|-
| 1965. || Дан мира - догодило се у Скопљу Кратки филм || /
|-
| 1965. || Американка ТВ филм || /
|-
| 1966. || Време љубави || /
|-
| 1966. || Премијера ТВ филм || /
|-
| 1967. || Коктел ТВ филм || /
|-
| 1967. || Јегор Буличов ТВ филм || Варвара .. кћи Ксенијина
|-
| 1968. || Стубови друштва ТВ кратки филм || /
|-
| 1968. || Ноћ и магла ТВ кратки филм || Марусија Риго
|-
| 1969. || Јахачи пут мора ТВ кратки филм || Маурyа
|-
| 1969. || Закопајте мртве ТВ филм || /
|-
| 1969. || Снаха ТВ филм || Госпођа Гаскојн
|-
| 1969. || Обична прича ТВ филм || /
|-
| 1969. || Дарови моје рођаке Марије ТВ филм || Дада
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те ▲
|-
| 1970. || Жена у кућној хаљини ТВ филм || /
|-
| 1970. || Удовиштво госпође Холројд ТВ филм || /
|-
| 1971. || Нокаут || Мајка
|-
| 1971. || Нирнбершки епилог ТВ филм || Вајан Кутирије
|-
| 1972. || Село без сељака ТВ серија || /
|-
| 1972. || Изданци из опаљеног грма ТВ серија || /
|-
| 1972. || Прождрљивост ТВ филм || /
|-
| 1972. || Смех са сцене: Југословенско драмско позориште || 
|-
| 1972. || Породична хроника ТВ кратки филм || /
|-
| 1972. || Петак вече ТВ филм || /
|-
| 1972. || Незнани јунак ТВ филм || /
|-
| 1973. || Самоћа || 
|-
| 1973. || Несрећа ТВ филм || /
|-
| 1973. || Београд или трамвај а на предња врата ТВ филм || Ковиљка
|-
| 1974. || Димитрије Туцовић ТВ серија || Јефимија Туцовић
|-
| 1976. || Музика позорнице ТВ мини серија || /
|-
| 1976. || Вуци и овце ТВ филм || /
|-
| 1976. || Марија ТВ филм || Маријина мајка
|-
| 1976. || Коштана ТВ филм || Ката ... Хаџи Томина зена
|-
| 1976. || Јовча ТВ филм || Марија - супруга
|-
| 1976. || Деца расту ноћу ТВ филм || Сретенова супруга
|-
| 1977. || Васа Железнова ТВ филм || /
|-
| 1978. || Није него || Маркова мајка
|-
| 1979. || Усијање || Колонисткиња
|-
| 1979. || Ујед ТВ филм || Свекрва
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те ▲
|-
| 1980. || Петријин венац || Вела Бугарка
|-
| 1980. || Дани од снова || /
|-
| 1980. || Швабица || Госпођа Јула, мајка Мишина
|-
| 1980. || Интереси ТВ кратки филм || Дејанова мајка
|-
| 1981. || Дувански пут ТВ мини серија || Колонисткиња
|-
| 1981. || Пад Италије || Антица
|-
| 1981. || Берлин капут || Маркова мајка
|-
| 1982. || Земља ТВ филм || /
|-
| 1982. || Јацк Холборн ТВ мини серија || Мрс. Арроwс
|-
| 1982. || Дивље месо ТВ филм || Марија Андрејевић ... мајка
|-
| 1983. || Сумрак ТВ филм || /
|-
| 1983. || Малограђани ТВ филм || Акулина Иванова, супруга
|-
| 1984. || Бањица ТВ серија || Леонтина Краус
|-
| 1984. || Седефна ружа ТВ серија || /
|-
| 1984. || Откос ТВ серија || Даница Кркић
|-
| 1986. || Отац и син ТВ филм || /
|-
| 1986. || Од злата јабука || Баба Тодора
|-
| 1987. || Ђекна још није умрла, а ка’ ће не знамо ТВ филм || Јека
|-
| 1988. || Портрет Илије Певца ТВ мини серија || Јовишина мајка
|-
| 1988 1989. || Ђекна још није умрла, а ка' ће не знамо ТВ серија || Јока
|-
| 1989. || Искушавање ђавола || Змајевићка
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те ▲
|-
| 1990. || Народни непријатељ ТВ филм || Јока
|-
| 1992. || Повратак Вука Алимпића ТВ филм || Верослава - кућна помоћница
|-
| 1995. || Театар у Срба ТВ серија || Путујућа глумица
|-
| 1995. || Свадбени марш ТВ филм || /
|-
| 1995. || Наслеђе ТВ филм || Деса
|-
| 1995. || Исидора ТВ филм || Исидора Секулић
|-
| 1997. || Танго је тужна мисао која се плеше || /
|-
| 1997. || Наша енглескиња ТВ филм || Флора Сандес
|-
| 1998. || Спаситељ || Олд Ладy
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те ▲
|-
| 2000. || -{Harrison's Flowers}- || Старица (као Лилиана Крстиц)
|}

Награде 
 Октобарска награда Београда 1964. године
 Седмојулска награда СР Србије 1976. године
 Добричин прстен 1995. године

Литература 

 Лексикон драме и позоришта / Рашко В. Јовановић, Дејан Јаћимовић. - Београд : Просвета, 2013 (Београд : Невен). - 1119 стр. : илустр. ; 28 cm
 KO je ko u Srbiji '96. : biografski leksikon : intelektualna, umetnička, politička, finansijska, vojna, sportska elita Srbije : [4700 ličnosti] / [članovi redakcije Irena Kovačević ... et al.]. - Beograd : Bibliofon-Who's Who, 1996 (Beograd : Skripta internacional). - 657 str. ; 24 cm

Спољашње везе 

 
 Љиљана Крстић - филмска банка

Рођени 1919.
Умрли 2001.
Глумци из Крагујевца
Српске глумице
Југословенски глумци
Добитници награде Добричин прстен
Добитници Седмојулске награде
Глумци и глумице Југословенског драмског позоришта
Глумци и глумице Београдског драмског позоришта
Глумци и глумице позоришта „Атеље 212”